Cranichideae is een tribus (geslachtengroep) uit de Orchidoideae, een onderfamilie van de orchideeënfamilie (Orchidaceae)

De tribus omvat vijf subtribi met in totaal een negentigtal geslachten en ongeveer zeshonderd soorten.

Het zijn terrestrische of lithofytische orchideeën, voornamelijk uit tropische en subtropische klimaatzones, met enkele uitzonderingen uit gematigde klimaatzones in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië.

Cranichideae worden gekenmerkt door een bloeiwijze met kleine bloemen, die vaak buisvormig zijn en zich nooit volledig openen. De bloem bezit een kort, stevig gynostemium met één rechtopstaande meeldraad.

Taxonomie en fylogenie 
De Cranichideae vormen een polyfyletische groep, onderverdeeld in verschillende, waarschijnlijk monofyletische subtribi.

De stamboom van de Cranichideae zou er als volgt kunnen uitzien:

Geslachtenlijst
Subtribus: Cranichidinae
Geslachten: 
Baskervilla  - Cranichis  - Exalaria  - Fuertesiella  - Nothostele  - Ponthieva  - Pseudocentrum  - Pseudocranichis  - Pterichis  - Solenocentrum
Subtribus Cyclopogoninae
Geslacht:
Cyclopogon
Subtribus Galeottiellinae
Geslacht:
Galeottiella
Subtribus: Goodyerinae
Geslachten:
 Aenhenrya  - Anoectochilus  - Aspidogyne  - Chamaegastrodia  - Cheirostylis  - Cystorchis  - Dicerostylis  - Danhatchia  - Dossinia  - Erythrodes  - Eucosia  - Eurycentrum  - Evrardia  - Gonatostylis  - Goodyera  - Gymnochilus  - Halleorchis  - Herpysma  - Hetaeria  - Hylophila  - Kreodanthus  - Kuhlhasseltia  - Lepidogyne  - Ligeophila  - Ludisia  - Macodes  - Meliorchis (†)  - Microchilus  - Moerenhoutia  - Myrmechis  - Odontochilus  - Orchipedum  - Papuaea  - Platylepis  - Platythelys  - Pristiglottis  - Rhamphorhynchus  - Rhomboda  - Stephanothelys  - Tubilabium  - Vrydagzynea  - Zeuxine
Subtribus: Manniellinae
Geslacht:
Manniella
Subtribus: Megastylidinae
Geslachten:
Burnettia  - Leporella  - Lyperanthus  - Megastylis  - Pyrorchis  - Rimacola  - Waireia
Subtribus: Pachyplectroninae
Geslacht:
Pachyplectron
Subtribus: Prescottiinae
Geslachten:
Aa - Altensteinia - Gomphichis - Myrosmodes - Porphyrostachys - Prescottia - Stenoptera
Subtribus: Pterostylidinae
Geslacht:
Pterostylis
Subtribus: Spiranthinae
Geslachten:
Aracamunia  - Aulosepalum  - Beloglottis  - Brachystele  - Buchtienia  - Coccineorchis  - Cotylolabium  - Cybebus  - Cyclopogon  - Degranvillea  - Deiregyne  - Dichromanthus  - Discyphus  - Dithyridanthus  - Eltroplectris  - Eurostyles  - Funkiella  - Greenwoodia  - Hapalorchis  - Helonema  - Kionophyton  - Lankesterella  - Lyroglossa  - Mesadenella  - Mesadenus  - Microthelys  - Odontorrhynchus  - Oestlundorchis  - Pelexia  - Physogyne  - Pseudogoodyera  - Pteroglossa  - Sacoila  - Sarcoglottis  - Sauroglossum  - Schiedeella  - Skeptrostachys  - Spiranthes  - Stalkya  - Stenorrhynchus  - Stigmatosema  - Svenkoeltzia  - Thelyschista  - Veyretia  - Wallnoeferia
Subtribus: Stenorrhynchidinae
Geslacht:
Stenorrhynchos

Orchidoideae